Эль-Кабир — фамилия. Известные носители:

 Эль-Кабир, Мустафа (род. 1988) — нидерландско-марокканский футболист.
 Эль-Кабир, Отман (род. 1991) — нидерландско-марокканский футболист.